Scarlatti is een Italiaanse achternaam

 Alessandro Scarlatti (1660-1725), Italiaanse componist
 Domenico Scarlatti (1685-1757), Italiaanse componist, zoon van Alessandro Scarlatti
 Francesco Scarlatti (1666–1741), Italiaanse componist en muzikant uit de Barok, broer van Alessandro Scarlatti
 Giorgio Scarlatti (1921–1990), Italiaanse autocoureur
 Giuseppe Scarlatti (1718/1723–1777), Italiaanse componist uit de Barok, neef van Alessandro Scarlatti of Domenico Scarlatti
 Pietro Filippo Scarlatti (1679-1750), Italiaanse componist, oudste zoon van Alessandro Scarlatti
 Rosa Scarlatti (1727–1775), Italiaanse operazangeres, zuster van Giuseppe Scarlatti en nicht van Alessandro Scarlatti of Domenico Scarlatti

Zie ook 
 The Scarlatti Inheritance, roman geschreven door Robert Ludlum
 6480 Scarlatti, planetoïde
 Scarlatti (krater), inslagkrater op Mercurius
 Scarlatti Peak, op Alexandereiland, Antarctica